Dionne Warwick Sings Cole Porter — двадцать седьмой студийный альбом американской певицы Дайон Уорвик, выпущенный в 1990 году на лейбле Arista Records. Продюсером альбома стал Ариф Мардин. На данном лонгплее певца исполнила свои версии песен композитора Коула Портера. Альбом занял 155 место в чарте Billboard 200.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 



Альбомы Дайон Уорвик
Альбомы Arista Records
Альбомы, спродюсированные Арифом Мардином